ГЕС — багатозначний акронім кирилицею, який може означати:Нем це- гідроелектро станція 

 ГЕС — гідроелектростанція
 ГЕС — Гірничий енциклопедичний словник
Акроніми